Santa Marina puede referirse a:

Religión 
 Marina de Aguas Santas (s. II), virgen y mártir de Orense, España - Festividad: 18 de julio;
 Marina de Antioquía (s. II), virgen y mártir de Antioquía - Festividad: 17 de julio (ori.)[equivalente a Margarita de Antioquía - Festividad: 20 de julio (occ.)];
 Marina de Bitinia (s. IV), virgen y mártir de Bitinia (hoy Turquía) - Festividad: 18 de junio.
 Iglesia de Santa Marina.

Divisiones administrativas

Chile 
 Santa Marina de Gaete, ciudad española fundada en el año 1553, posteriormente abandonada debido a la destrucción de las siete ciudades en el marco de la guerra de Arauco;

España

Asturias 
 Santa Marina (C.P. 33836), parroquia del concejo de Belmonte;
 Santa Marina (C.P. 33???), parroquia del concejo de Boal;
 Santa Marina (C.P. 33470), parroquia del concejo de Corvera;
 Santa Marina (C.P. 33158), parroquia del concejo de Cudillero;
 Santa Marina (C.P. 33790), parroquia del concejo de Navia;
 Santa Marina (Noreña) (C.P. 33187), parroquia del concejo de Noreña;
 Santa Marina Piedramuelle (C.P. 33193), parroquia del concejo de Oviedo;
 Santa Marina (C.P. 33693), parroquia del concejo de Pajares;
 Santa Marina de Quirós (C.P. 33116), parroquia del concejo de Quirós;
 Santa Marina (C.P. 33775), parroquia del concejo de Taramundi;
 Santa Marina (C.P. 33875), parroquia del concejo de Tineo;
 Santa Marina (C.P. 33315), parroquia del concejo de Villaviciosa;

Cantabria 
 Santa Marina (C.P. 39716), localidad del municipio de Entrambasaguas;
 Santa Marina (C.P. 39438), localidad (barrio) del municipio de Molledo;
 Isla de Santa Marina, perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar.

Castilla y León 
 Santa Marina (C.P. 09???), localidad del municipio de Monasterio de Rodilla en provincia de Burgos;
 Santa Marina de Somoza (C.P. 24722), localidad de la provincia de León;
 Santa Marina de Torre (C.P. 24378), localidad de la provincia de León;
 Santa Marina de Valdeón (C.P. 24915), localidad de la provincia de León;
 Santa Marina del Rey (C.P. 24393), localidad de la provincia de León;
 Santa Marina del Sil (C.P. 24493), localidad de la provincia de León;

Galicia 
 Santa Marina de Castro de Amarante,   parroquia del municipio de Antas de Ulla, en la provincia de Lugo.
 Santa Marina de Castro,   parroquia del municipio de Carballedo, en la provincia de Lugo.
 Santa Marina de Lagostelle, parroquia del municipio de Guitiriz, Lugo.
 Santa Marina de Incio, parroquia del municipio de Incio, Lugo.
 Santa Marina de Otero de Rey, parroquia del municipio de Otero de Rey, Lugo.
 Santa Marina del Puente, lugar y parroquia del concejo de Viana del Bollo, en la comarca de Viana, provincia de Orense.

La Rioja 
 Santa Marina (C.P. 26132), localidad del municipio de Santa Engracia del Jubera;

Extremadura 
 Iglesia Conventual de Santa Marina (C.P. 06300), localidad del Municipio de Zafra, Badajoz;

Italia 
 Santa Marina, municipio de la provincia de Salerno, Campania;